Ashburn (Georgia) – Stati Uniti
 Ashburn (Virginia) – Stati Uniti
 Ashburn (Ontario) – Canada